MH poate fi:

 Insulele Marshall, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .mh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Marshall
 Montserrat, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Mehedinți, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Maharashtra, stat în India, codul ISO 3166-2:IN